George Maw ( 1832 - 1912 ) foi um polímata britânico, que reuniu disciplinas tão vastas como a fabricação de azulejos, cerâmica de arte, química, geologia, botânica, arqueologia, pintura de aquarela, jardinagem.

George Maw e seu irmão mais novo Arthur compraran uma fábrica de azulejo e porcelana de Worcester em 1850.

Polímatas
Botânicos do Reino Unido
Botânicos do século XIX
Nascidos em 1832